Rio Tinto – rzeka w Hiszpanii
 Rio Tinto (miasto) – miasto w Portugalii
 Rio Tinto (Esposende) – miejscowość w Portugalii, w gminie Esposende
 Rio Tinto (przedsiębiorstwo) – międzynarodowe przedsiębiorstwo górnicze